Beitzen steht für:
 Beitzen (Einheit), ein Siebenbürger Hanfmaß

Beitzen ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Beitzen (1885–1918), deutscher Marineoffizier im Ersten Weltkrieg
 Richard Beitzen (1882–1918), deutscher Marineoffizier im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Beizen (Begriffsklärung)